Портмадог:

 Портмадог — город и община в графстве Гвинед, что на севере Уэльса.
 «Портмадог» — футбольная команда из Уэльса